El término douglasia puede hacer referencia a:
 términos botánicos:
 Un sinónimo del género Androsace.
 El Abeto de Douglas o Pino de Oregón, y la madera obtenida del mismo.